Florjan je lahko:
  Florjan, moško ime
 Florjan nad Zmincem, občina Škofja Loka
 Florjan pri Gornjem Gradu, občina Gornji Grad
 Florjan, Šoštanj, občina Šoštanj